Kähkönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Heikki Kähkönen (1891-1962), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1967), athlète finlandais en 110 mètre haies
Kaapo Kähkönen (né en 1996), gardien de but finlandais au hockey sur glace
 (née en 1964), nouvelliste et traductrice finlandaise
, joueur finlandais en hockey sur glace
Ville Kähkönen (né en 1984), skieur finlandais en combiné nordique

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois